Kniazie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
dans le powiat de Tomaszów Lubelski
Kniazie, un village de la gmina de Lubycza Królewska
Kniazie, un village de la gmina de Susiec